Копейчана () — посёлок в Каменском районе Черкасской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 61 человек. Почтовый индекс — 20840. Телефонный код — 4732.

В посёлке родился Герой Советского Союза Сергей Мирошниченко.

Местный совет 
20840, Черкасская обл., Каменский р-н, с. Лебедевка, ул. Центральная, 2

Ссылки 
 Копейчана на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Каменского района (Черкасская область)